Гидрокси́ды желе́за — название ряда химических соединений железа, амфотерных гидроксидов.
 Гидроксид железа(II) Fe(OH)2
 Метагидроксид железа FeO(OH)
 Гидроксид железа(III) Fe(OH)3

Примечания